Девушка с жемчужной серёжкой (саундтрек) () — альбом оригинальных саундтреков, выпущенный в 2004 году. Содержит треки к кинофильму «Девушка с жемчужной серёжкой» 2003 года. Композитором выступил Александр Деспла. Запись проходила с 19 по 23 июля 2003 года. Общая длительность треков составила 50 минут. 

Альбом номинировался на премию «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму, однако проиграл киноленте «Властелин колец: Возвращение короля», также был претендентом на получение премии BAFTA за лучшую музыку к фильму, но победу выхватила военная драма «Холодная гора».

Список композиций

Ссылки 
 Саундтрек на амазон.ком www.amazon.com 

Саундтреки 2004 года